Чигорак — топоним:

 Чигорак — река в Воронежской области.
 Чигорак — село в Воронежской области.

См. также 
 Чиграков, Сергей Николаевич